Označení Sigma se užívá ve více významech:

 Sigma (Σ, σ nebo ς) – písmeno řecké abecedy
 Sigma Group – český výrobce čerpadel
 SK Sigma Olomouc – fotbalový klub pojmenovaný po výrobci čerpadel
 Sigma (hudební skupina) – anglické duo diskžokejů
 Sigma Corporation – japonský výrobce fotografické techniky
 Sigma - Aldrich – výrobce chemikálii
 Opel Sigma – typ automobilu značky Opel